Le nom Thiry est dérivé du prénom et patronyme Thierry.

Variantes 
Thiery, Thierry, Thièrie, Thierret, Thierrée, Thieri, Thierie, Thièry ;
Tierrie, Tieri ;
Thiri, Thirij, Tiry, Thiry, Tiri, Tyry ;
Thery, Therry, Terry, Terrie.

Patronyme 
 Alain Thiry (1943-2015), footballeur français ;
 Albert Théodore Thiry (1875-?), général français ;
 Arnaud Thiry (1988-), vidéaste Web français ;
 Bruno Thiry (1962-), pilote belge de rallye ;
 François Mansuy,  Thiry (1765-1854), avocat au parlement, député de la Meurthe (1800-1815), directeur des abattoirs de Paris ;
 Charles Ambroise,  Thiry (1791-1868), fils du précédent, général de division ;
 François Augustin,  Thiry (1794-1875), frère du précédent, officier d'ordonnance de , général de division (1851), sénateur du second Empire ;
 Jean Thiry (1899-1979), écrivain, historien et biographe français ;
 Jérémy Thiry-Césaire (1980-), militant politique, cocréateur de la campagne publicitaire "le respect ça change l'école" avec Jack Lang, il est aussi de la descendance d'Aimé Césaire ;
 Jules Thiry (1898-1931), champion belge de water polo, ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1924 ;
 Lise Thiry (1921-), personnalité belge engagée dans de nombreuses causes du féminisme à la défense de la médecine sociale ;
 Louis Thiry (1935-2019), organiste français ayant contribué à l'essor de la musique d'orgue d'Olivier Messiaen. Ancien professeur au CNR de Rouen, il a formé toute une génération d'organistes, tels que Vincent Bénard ;
 Marcel Thiry (1897-1977), écrivain belge ;
 Marie-Hélène Thiry (1774-1791) prostituée de Voltaire et femme cachée de Montesquieu ;
 Nicolas Marin Thiry (1769-1827), général de brigade français ;
 Paul Thiry (1904-1993), architecte américain, chef architecte de la Century 21 Exposition ;
 Paul Henri Thiry d'Holbach (1723-1789) ou d'Holbach, savant et philosophe allemand ;
et également :
 Jean-Marie Bastien-Thiry (1927-1963), ingénieur militaire français, organisateur de l'attentat du Petit-Clamart contre Charles de Gaulle ;

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain